Břevno má více významů, podle oboru:

Stavebnictví
 Břevno (stavebnictví) – stavební nebo technický prvek, podpírající jiné prvky (překlad (stavebnictví), studna)

Křesťanství
 Břevno (kříž) – část křesťanského kříže

Sport
 Břevno (sport) – horní část branky
 Břevno (střela na branku) – v přeneseném smyslu střela na branku, která trefila horní část branky (sporty s míčem, sporty s hokejkou, atd.) a neskončila bodovým ziskem
 Břevno (atletika) – odrazová část, část kterou nesmí atlet překročit nebo část překážky v atletice (např. skok daleký, vrh koulí nebo běh na 3000 metrů překážek)
 Břevno (parkur) – část překážky v parkuru (např. dvojbradlí)

 Heraldika a vexilologie
 Břevno (heraldika) – heroldská figura

Podobné či odvozené
 Břevnov – městská čtvrť a katastrální území hlavního města Prahy